Il detentore del titolo era Lukáš Rosol ma è stato sconfitto in finale da Grigor Dimitrov per 7-62, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Grigor Dimitrov (campione)
  Michail Južnyj (secondo turno)
  Gaël Monfils (semifinale, ritirato)
  Gilles Simon (quarti di finale)

  Vasek Pospisil (primo turno) 
  Andreas Seppi (primo turno) 
  Nicolas Mahut (primo turno) 
  Jarkko Nieminen (secondo turno)

Qualificati 

  Nikoloz Basilasvhili (primo turno)
  Ričardas Berankis (secondo turno)

  Paul-Henri Mathieu (quarti di finale) 
  Adrian Ungur (secondo turno)

Wildcard 

  Grigor Dimitrov 
  Patrick Ciorcìla (primo turno)

  Marius Copil (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BRD Năstase Țiriac Trophy 2014
ATP World Tour 2014